Slotermeer (Friesland), meer in Friesland.
Slotermeer (tuinstad), wijk in Amsterdam.
Slootermeer, voormalig meer in Sloten in Noord-Holland
Sloterdijkermeerpolder, het in 1644 ingepolderde Slotermeer bij Amsterdam waarnaar de latere wijk genoemd is.
Sloterplas, het in 1948 weer uitgegraven meer op ongeveer dezelfde plek als het Slotermeer bij Amsterdam.

Zie ook
Slotermeerlaan, straat in Amsterdam-West
Geuzenveld-Slotermeer, voormalig stadsdeel van Amsterdam
Sloterpark, park rondom de huidige Sloterplas